Laycock ist der Familienname folgender Personen:

 Ange Laycock (* 1982), britische Soldatin und Sportlerin
 Bob Laycock (* 1956), kanadischer Eishockeyspieler
 Eddie Laycock (* 1961), irischer Motorradrennfahrer
 George Laycock (* 1921), US-amerikanischer Autor
 Joseph Laycock (1867–1952), britischer Motorbootfahrer
 Mark Laycock (* 1957), US-amerikanischer Dirigent und Komponist
 Rick Laycock (* 1962), kanadischer Eishockeyspieler
 Robert Laycock (1907–1968), britischer General
 Robin Laycock (* 1957), kanadischer Eishockeyspieler
 Thomas Laycock (1812–1876), englischer Physiologe

Laycock ist ein Dorf in West Yorkshire